Кузенков — русская фамилия.

Известные носители 
 Кузенков, Митрофан Афанасьевич (1894 — ?) — советский военный деятель, полковник.
 Кузенков, Павел Владимирович (род. 1969) — российский историк, кандидат исторических наук.

 Кузенкова, Ольга Сергеевна (род. 1970) — российская метательница молота, олимпийская чемпионка 2004 года. Заслуженный мастер спорта России.

См. также 
 Кузенко